ukw – codice ISO 639-3 della lingua ukwuai-aboh-doi